Erebo (latino Erebus) – divinità della mitologia greca
 HMS Erebus – nome di cinque unità della Royal Navy, la più famosa, quella comandata dall'esploratore James Clark Ross
 Erebus – vulcano attivo situato in Antartide sull'isola di Ross, 
 Erebus – cratere situato sul pianeta Marte, esplorato dal rover Opportunity
 Erebus – videogioco del 1986 per Commodore 64 della Virgin
 Erebus – videogioco del 1986 per Amstrad CPC, Atari ST e Thomson della Titus